Itã () são os relatos míticos(lendas) da cultura iorubá. Alguns adeptos das novas religiões iorubanas, até aceitam os itãs como factos históricos, e confiam como sendo verdade absoluta na resolução de disputas. Isso certamente reflexo da influência exercida pelas religiões abraâmicas que dominaram as regiões de origem, mas no Brasil, onde chegaram ainda menos influenciadas por essa dominação, a interpretação não é literal, mas mitológica, assim como em Cuba e Haiti. Essas lendas são consideradas sagradas e passadas oralmente de geração a geração, seguindo a tradição iniciática de cada religião de Matriz Africana.

Cultura iorubá
Palavras, frases e expressões em iorubá